Renot : un scénariste de bandes-dessinées ;
 Delphine Renot (1861-1927), actrice française de théâtre et de cinéma ;
 Jean-Joseph Renot (1850-1909), acteur de théâtre français ;
 René Renot (1927-2011), acteur français de théâtre, de cinéma et de radio.